L'Homonculus (Père) est le principal antagoniste du manga Fullmetal Alchemist.

Chef énigmatique des Homonculus, il s'agit d'un être mystérieux ressemblant fortement à Van Hohenheim, bien qu'ayant l'air plus âgé. Il est le père (d'où son surnom "Père") des Homonculus, qu'il dirige afin d'accomplir son objectif final lors du "Jour Promis".

Son nom est dû à son origine. En effet, il s'agit à la base du premier être artificiel créé par l'Alchimie, "l'être de la fiole" comme le surnomme Hohenheim, car il ne pouvait vivre à l'air libre sous peine de se dissiper. Plus précisément, il fut créé lors de l'âge d'or du Royaume de Xerxes par les alchimistes de l'époque, qui utilisèrent le sang d'un esclave pour lui donner naissance. Il s'avérera plus tard que cet esclave était Van Hohenheim. C'est d'ailleurs l'Homonculus qui lui donna ce nom, étant jusqu'alors appelé Esclave , et qui lui apprit les bases de connaissances qui lui permirent de devenir apprenti des Alchimistes dont il était au service.

Bien que son origine soit floue, on peut supposer qu'il possède un lien avec la Vérité, car c'est lui qui indique, ou plutôt manipule, le Roi de Xerxes afin qu'il trace un gigantesque cercle de transmutation pour créer une Pierre Philosophale à partir des habitants du pays (il omet bien sûr ce détail). Seulement, il dupe celui-ci en lui donnant la fausse localisation du centre du cercle et c'est ainsi lui et Van Hohenheim qui absorbent le million d'âme vivant dans le pays.

Grâce à celles-ci, il obtient un corps, basé sur les données du sang d'Hohenheim, ce qui explique son apparence quasi similaire. Bien que la raison de son vieillissement ne soit pas certaine, il est fortement supposé qu'il soit dû à l'utilisation intensive de sa Pierre.

Après les évènements de Xerxes, il se dirigea vers le jeune pays d'Amestris, qu'il modela à sa volonté pendant des centaines d'années. Il sera plus tard connu par ailleurs sous le nom de "Sage de l'Ouest", celui qui enseigna l'Alchimie aux habitants d'Amestris. Dirigeant dans l'ombre, depuis son repaire souterrain, il étend des centaines de tuyaux dans le sol du Pays afin de puiser la puissance du sous-sol qui permet l'utilisation de l'alchimie. Bien entendu, il peut cesser ce flux, et donc stopper l'utilisation de l'Alchimie telle qu'elle est enseignée aux Amestriens.

Car l'objectif de l'Homonculus ne s'est pas arrêté à Xerxes. Conscient de son imperfection, il désir devenir "l'être parfait" et de cette manière surpasser Dieu lui-même. Ainsi, il s'est séparé de toutes les émotions, selon lui, inutiles en créant les Homonculus. Cependant, comme le note Hohenheim, il les crée également dans le but inavouable d'avoir une famille, comme on peut le voir lorsqu'il désire se faire appeler Père par ceux-ci ou en étant condescendant avec eux (Par exemple Glutonny lorsqu'il épuise sa Pierre). Cependant, il n'oublie pas son objectif principal, et les utilise pour manipuler les habitants du pays, creuser le cercle et combattre pour lui. Il est également intéressant de noter que les Homonculus "puissants" (Pride, Wrath) semblent être ceux incarnant les émotions les plus fortes du caractère de Père (l'orgueil de penser pouvoir surpasser Dieu, la colère que l'être de la fiole semble nourrir pour celui-ci). Les basses besognes étant plutôt effectuées par les Homonculus qui incarnent des émotions plus mineures (Gluttony, Lust et Sloth notamment).

L'autre objectif de l'Homonculus est de rassembler des sacrifices pour le "Jour Promis". Ceux-ci sont des humains qui ont réussi à passer la Porte de la Vérité et à en revenir vivant. Ainsi, Hohenheim, Izumi, Alphonse et Edward sont des éléments important pour son plan, ce qui explique que les Homonculus n'ont jamais tenté de les tuer. Il réussit à trouver in extremis le cinquième Sacrifice en la personne de Roy Mustang.

On finit par apprendre son objectif qui est de "faire descendre Dieu sur Terre" afin d'en prendre possession. C'est pour cela qu'il a besoin des 50 millions d'âmes présentes en Amestris, afin de contenir celui-ci en lui. Cet objectif accompli, il apparait alors comme le sosie d'Hohenheim à ses 18 ans. Cependant, sa victoire sera de courte durée, car Hohenheim, grâce à ses propres âmes, inverse le processus et libère les âmes d'Amestris qui retournent à leur corps d'origine. De plus, Scar forme grâce aux recherche de son frère un deuxième cercle qui permet l'utilisation de l'alchimie indépendamment de la volonté de Père, ce qui permet aux alchimistes ainsi qu'aux autres forces armées d'épuiser les âmes de Père. Incapable de retenir le Dieu plus longtemps, celui-ci le laisse s'échapper et se fait battre par Edward. Renvoyé devant la porte de la Vérité, il y est à nouveau enfermé par "Dieu".

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Tueur de masse de fiction
Centenaire de fiction

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Father